Конобеєво — село в Воскресенському районі Московської області Росії.
 Конобеєво — присілок Гагарінського району Смоленської області Росії.
 Конобеєво — присілок Кораблинського району Рязанської області Росії.
 Лісове Конобеєво — село в Шацькому районі Рязанської області Росії.
 Польне Конобеєво — село в Шацькому районі Рязанської області Росії.